Gueorgui Júkov — marechal soviético 
Yuri Jukov — historiador russo 
Alexander Jukov — economista e político russo 
Natália Júkova — enxadrista ucraniana 
Jukov (cidade russa) — do oblast de Kaluga

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de história